Les Azhdarchidae sont une famille de ptérosaures ayant vécu du Berriasien au Maastrichtien. Leur nom vient du mot perse ajdar (اژدر) désignant un « dragon » de la mythologie persane.

Description 
Certains atteignirent de grandes tailles. Ils se distinguent des autres Ptérosaures par leur longues mâchoires et leur grande tête. Ils avaient aussi un cou extrêmement long, mesurant parfois plus de trois mètres.

Les plus célèbres azhdarchidés sont Quetzalcoatlus et Hatzegopteryx, deux géants de plus de  d'envergure et aussi hauts que des girafes (le crâne avoisine les trois mètres de long), mais aussi Azhdarco, Phosphatodraco, Volgadraco ou encore Zhejiangopterus.

Classification 
Les azhdarchidés sont considérés comme des parents des ptéranodontidés, de par leurs longues mâchoires édentées. Ils semblent néanmoins être plus proches des cténochasmatidés comme Tapejara ou Pterodactylus.

Liste de genres

Publication originale 
 Nesov, 1984 : Upper Cretaceous pterosaurs and birds from Central Asia. Paleontologicheskii Zhurnal, vol. 1984, , .

Annexes

Articles connexes 
 Liste de familles des reptiles disparus
 Azhdarchoidea

Liens externes 
 

Ptérosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1984